Radiacmea är ett släkte av snäckor. Radiacmea ingår i familjen Lottiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Radiacmea